MacLeish ist der Familienname folgender Personen:

 Archibald MacLeish (1892–1982), US-amerikanischer Dichter und Politiker
 Rick MacLeish (1950–2016), kanadischer Eishockeyspieler
 Rod MacLeish († 2006), US-amerikanischer Drehbuchautor

Siehe auch: McLeish